Lagasse est un patronyme partagé par plusieurs personnalités.

 André Lagasse (né à Ixelles le  et mort le ) est un homme politique belge et un militant de la cause francophone dans ce pays et sur le plan international.
 Emeril Lagasse, né en 1959, est un restaurateur américain d'origine franco-portugaise.
 Marcel Lagasse (1880-1974) est un peintre paysagiste belge de Liège.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme